Haruka ist ein japanischer Frauenname. Trägerinnen sind:

 Haruka (Sängerin) (* 1988), japanische Sängerin
 Haruka Abe (* 1985), britisch-japanische Schauspielerin
 Haruka Fujii, japanische Marimbaspielerin
 Haruka Fukushima (* 1973), japanische Manga-Zeichnerin
 Haruka Iwasa (* 1996), japanische Skispringerin
 Haruka Tomatsu (* 1990), japanische Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Haruka und der Zauberspiegel (Hottarake no shima - Haruka to maho no kagami), japanischer Animationsfilm aus dem Jahr 2009

Weiblicher Vorname
Japanischer Personenname